Ел Палмиљар има више значења:

 Ел Палмиљар (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмиљар (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмиљар, Ел Палмиљар де лос Агверос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику